Сазерленд или Сатерленд, Са́дерленд (, ) — фамилия шотландского происхождения по названию одноименной исторической области на севере Шотландии, а также топоним.

Фамилия 
 Сазерленд, Айван (род. 1950) — новозеландский гребец.
 Сазерленд, Айвен (род. 1938) — пионер компьютерной графики, брат Бёрта Сазерленда.
 Сазерленд, Александер (1852—1902) — австралийский писатель и философ.
 Сазерленд, Алисса (род. 1982) — австралийская актриса и модель.
 Сазерленд, Альберт Эдвард (1895—1973) — американский режиссёр и актёр.
 Сазерленд, Бёрт (1936—2020) — американский исследователь в области компьютерной техники, брат Айвена Сазерленда.
 Сазерленд, Билл (1934—2017) — канадский хоккеист, центральный нападающий.
 Сазерленд, Вербин (род. 1966) — сент-винсентский футболист.
 Сазерленд, Гордон Бримс Блэк Мак-Айвор (1907—1980) — шотландский физик.
 Сазерленд, Грэхем Вивиан (1903—1980) — английский художник.
 Сазерленд, Даррен (1982—2009) — ирландский боксёр.
 Сазерленд, Джеймс Томас (1870—1955) — канадский хоккейный функционер, основатель Зала славы хоккея с шайбой.
 Сазерленд, Джейн (1853—1928) — австралийская художница.
 Сазерленд, Джоан (1926—2010) — австралийская-швейцарская оперная певица.
 Сазерленд, Джон (род. 1962) — английский химик.
 Сазерленд, Джордж (1855—1905) — австралийский писатель.
 Сазерленд, Дональд (род. 1935) — канадский актёр и продюсер.
 Сазерленд, Кифер (род. 1966) — канадский актёр.
 Сазерленд, Кристин (род. 1955) — американская актриса.
 Сазерленд, Кэтрин Джейн (род. 1974) — австралийская актриса.
 Сазерленд, Люси Кристина (более известная как Люси Дафф Гордон; 1863—1935) — одна из ведущих британских модельеров конца XIX — начала XX века.
 Сазерленд, Маргарет (1897—1984) — австралийский композитор.
 Сазерленд, Рори (род. 1982) — австралийский профессиональный шоссейный велогонщик.
  (1941—2018) — шотландский философ.
 Сазерленд, Скотт (1910—1984) — шотландский скульптор и преподаватель, создатель Памятника коммандос.
 Сазерленд, Уильям (1859—1911) — шотландский физик.
 Сазерленд, Уильям Гарнер (1873—1954) — американский медик-остеопат.
 Сазерленд, Эдвин (1883—1950) — американский социолог.
 Сазерленд, Эрл (1915—1974) — американский физиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине (1971).
 Сазерленд, Эфуа Теодора (1924—1996) — ганская писательница и театральный деятель.

Двойная фамилия
 Сазерленд-Боггс, Джин (1922—2014) — канадская учёная-искусствовед, директор Национальной галереи Канады.

Топоним 
 Сатерленд — историческое графство, ныне в составе Хайленда.
 Сатерленд — город в ЮАР.
 Сатерленд — пригород Сиднея.
 Сатерленд — водопад в Новой Зеландии.

См. также 
 Граф Сазерленд — титул.
 Сутерланд — баронский род.

Примечания